Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 2020/2021 – cykl zawodów w narciarstwie dowolnym, który rozpoczął się 21 listopada 2020 r. w austriackim Stubai, a zakończył 27 marca 2021 r. w Silvaplanie w Szwajcarii.

Kryształowe Kule w zeszłym sezonie zdobyli: Kanadyjczyk Mikaël Kingsbury wśród mężczyzn oraz Perrine Laffont z Francji wśród kobiet. Wskutek zmian prowadzenia klasyfikacji cyklu, począwszy od sezonu 2020/2021 przyznawane będą cztery Duże Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacjach: skicrossu, jazdy po muldach, skoków akrobatycznych oraz park & pipe. Natomiast Małe Kryształowe Kule będą przyznane za zwycięstwo w klasyfikacjach: slopestyle'u, halfpipe'u oraz big air.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 HP = halfpipe
 SS = slopestyle
 BA = big air

Kalendarz

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2020 w sportach zimowych
2021 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym